Harrison Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Harrison Airport (Missouri)
 Harrison Airport (Ohio)
 Harrison Airport (Oklahoma)